Abd al-Rahman al-Fihri peut désigner : 
 Abd al-Rahman ibn Habib al-Fihri, émir d'Ifriqiya (745-755) ;
 Abd al-Rahman ibn Habib al-Fihri, dit 'al-Saqaliba' (petit fils du précédent), allié au rebelle berbère Abu Ha'tem, mène la révolte ibère en 778-779.

Homonymie